Бервил може да се односи на:

 Бервил (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Бервил (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Бервил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бервил"